

Toponyme

Janov, une commune du district de Prešov, dans la région de Prešov.

Janov, une commune du district de Bruntál, dans la région de Moravie-Silésie ;
 Janov, une commune du district de Děčín, dans la région d'Ústí nad Labem ;
 Janov, une commune du district de Rakovník, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Janov, une commune du district de Rychnov nad Kněžnou, dans la région de Hradec Králové ;
 Janov, une commune du district de Svitavy, dans la région de Pardubice ;
 Janov nad Nisou, une commune du district de Jablonec nad Nisou, dans la région de Liberec.

Patronyme 

 Arthur Janov (1924-2017), psychologue américain.
 Vít Jánov (1987-), biathlète tchèque.

Patronyme tchèque
Patronyme slovaque
Homonymie de localités en  Tchéquie